Baalbaki ist der Familienname folgender Personen:

 Ayman Baalbaki (* 1975), libanesischer Künstler
 Nikolaus Baalbaki (* 1957), als Nikolaus Metropolit des orthodoxen Erzbistums Hama in der Georgskathedrale zu Hama